Ива́н Алекса́ндрович Ивано́в:
 Лут, Иван Андреевич (1925—1974) — председатель колхоза имени XVIII съезда ВКП(б); Герой Социалистического Труда.
 Лут, Иван Андреевич (1910—1981) — сталевар комбината имени Ильича, рационализатор; Герой Социалистического Труда.